Seznam divizij z zaporedno številko 68.

Seznam 
 Pehotne
 68. pehotna divizija (Združeno kraljestvo)
 68. pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi